El Puig Calbell, en alguns mapes Poc Calbell, és un cim de 200 m alt del terme comunal rossellonès de Nefiac, a la Catalunya Nord.

És un dels cims que conformen el massís que separa les conques de la Tet i de l'Aglí. Està situat al nord-est de la vila closa.

Referències 

Calbell
Calbell